Gaio Giulio Iullo è stato il nome di alcuni membri della gens Iulia durante la storia romana. Tra gli altri si ricordano: 

Gaio Giulio Iullo, console nel 489 a.C.
Gaio Giulio Iullo, console nel 482 a.C. 
Gaio Giulio Iullo, decemviro nel 451 a.C., console nel 447 a.C., 435 a.C. e 434 a.C. 
Gaio Giulio Iullo, tribuno consolare nel 408 a.C. e 405 a.C.
Gaio Giulio Iullo, dittatore nel 352 a.C.